Rudolfsberg ist ein Ortsname:

 Rudolfsberg (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Mariäkappel der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Rudolfsberg (Ühlingen-Birkendorf), Ortswüstung im Ortsteil Untermettingen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Rudolfsberg, deutscher Name von Rudolfovo (Cerknica), Ort in der Gemeinde Cerknica (deutsch Zirknitz), Region Notranjska (deutsch Krain), Slowenien
Siehe auch:
 Rudolfshöhe